Arcos kan syfta på följande:
 Arcos (djur) – ett släkte fiskar

Geografi

Brasilien 

 Arcos, Brasilien, ort, 
 Arcos (kommun), Minas Gerais,

Mexiko 

 Los Arcos, Metztitlán,

Spanien 

 Arcos de la Frontera (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Cádiz, 
 Arcos de Jalón (kommun) – kommun, Kastilien och Leon, Provincia de Soria
 Arcos de Jalón (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Soria, 
 Arcos (kommun i Spanien, Kastilien och Leon), Provincia de Burgos, 
 Arcos (kommun i Spanien, Navarra), Provincia de Navarra, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar